

Комишуваська селищна рада — орган місцевого самоврядування у декількох регіонах України:
 Комишуваська селищна рада — Запорізька область, Запорізький район
 Комишуваська селищна рада — Луганська область, Попаснянський район